Beilstein steht für

 Beilstein (Adelsgeschlecht), deutsches Grafengeschlecht
 Beilstein, alte Bezeichnung für Nephrit, eine Jadeart
 Beilstein (Findling), auch Beichelstein, Riesenfindling, bestehend aus 2 Steinen, beim Ortsteil Beilstein im Gebiet des Marktes Unterthingau in der Verwaltungsgemeinschaft Unterthingau, Landkreis Ostallgäu, Regierungsbezirk Schwaben, Bayern, nahe Görisried
 Beilstein, Schiefer-Felsformation im Taunus, siehe Weilsberg#Beilstein
 Beilstein (Basaltfelsen), einen Basaltfels im Oberdreiser Wald, auf der Altenkirchener Hochfläche im Niederwesterwald, im Gebiet der Ortsgemeinde Oberdreis in der Verbandsgemeinde Puderbach im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz, 1,25 km ostnordöstlich vom Kern der Ortslage Oberdreis

Orte:
 Beilstein (Württemberg), Stadt im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Beilstein (Mosel), Gemeinde im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Beilstein (Heckenbach), Ortsteil der Gemeinde Heckenbach, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Beilstein (Unterthingau), Ortsteil des Marktes Unterthingau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Beilstein (Greifenstein), Ortsteil der Gemeinde Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen

Berge:
 Beilstein (Verwall) (), ein Berg in der Verwallgruppe, Österreich
 Beilstein (Hochschwab) (), ein Berg in der Hochschwab-Gruppe, Steiermark, Österreich
 Beilstein (Rhön) (865 m), ein Berg in der Rhön an der Landesgrenze zwischen Bayern und Hessen
 Beilstein (Hessischer Spessart) (500 m), ein Berg mit Burgruine und ein Naturschutz- und FFH-Gebiet bei Jossgrund-Lettgenbrunn im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Beilstein (Bayerischer Spessart) (), ein Berg im Spessart bei Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart, Bayern

Burgen:
 Burg Beilstein (Homburg), eine abgegangene Burg bei Homburg im Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Burg Beilstein (Pfalz), eine Burgruine bei Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Burgruine Beilstein (Spessart), eine Burgruine bei Lettgenbrunn im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Burg Beilstein (Westerwald), eine Burgruine bei Greifenstein im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Burg Hohenbeilstein über Beilstein im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Burg Beilstein (Beilstein), eine Burgruine bei Beilstein im Kreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz

Familienname:
 Anke Beilstein (* 1966), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Friedrich I. von Beilstein († 991), Erzbischof von Salzburg (958–991)
 Friedrich Konrad Beilstein (russisch Fjodor Fjodorowitsch Beilstein, 1838–1906), deutsch-russischer Chemiker. Nach Beilstein benannt sind die
 Beilsteinprobe, ein chemischer Nachweis für Halogene,
  und Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie, das nach dem Beilstein-System aufgebaut ist.
 Günter Beilstein (* 1936), deutscher Triathlet

Siehe auch:
 Beilstein Journal of Nanotechnology
 Beielstein
 Beilnstein
 Nassau-Beilstein
 Peilstein